Apropriace (z lat. a(d)-propriare, přisvojit, přivlastnit, osvojit) může znamenat:
 přivlastňování, primární nabývání majetku;
 přisvojení původně propůjčeného léna do vlastnictví;
 v umění (angl. appropriation): umělecká strategie, umožňující tvůrci vědomě si přivlastnit (apropriovat) již existující objekt, jev anebo myšlenku ze/vně světa umění a začlenit do nového uměleckého kontextu, aniž by předmět přivlastnění ztratil vnímatelnou podobnostní vazbu na originál;
 v sociolingvistice (anglicky reappropriation nebo reclaiming): kulturní proces, kterým si určitá skupina přivlastňuje nebo získává termíny nebo artefakty, které se předtím o této skupině používaly znevažujícím způsobem.
 osvojení si myšlenek jiných.

Podle německého sociologa Maxe Webera je apropriace společenský proces, v němž si skupiny a jednotlivci přivlastňují společenské a hospodářská příležitosti vůči třetím osobám, které z jejich užívání vylučují. Tento proces přispívá k uzavírání společnosti vůči cizím. 

V metaforickém použití znamená apropriace také převzetí, osvojení či přijetí cizích myšlenek, případně jejich zařazení do vlastního kontextu.

Odkazy

Literatura
 Ottův slovník naučný, heslo Appropriace. Sv. 2, str. 546
 M. Petrusek (red.), Velký sociologický slovník. Praha 1996. Heslo Vlastnictví, II. 1388

Reference

Související články
 Majetek
 Vlastnictví
 Apropriace (sociologie)
Kulturní apropriace

Externí odkazy
  M. Weber: Wirtschaft und Gesellschaft ke stažení


Sociologie
Latinská slova a fráze